Вальперсбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 1044 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,44 км². Официальный код — 3 23 33.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Брайчинг (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии